Великопольська залізниця ()(скорочено KW) - регіональний залізничний оператор у Великопольському воєводстві, Польща. Компанія була заснована 29 вересня 2009 року і повністю належить місцевим органам влади. Великопольська залізниця почала регулярні пасажирські перевезення 1 червня 2011 року.

Маршрути 
Компанія працює за такими напрямками:

 Збоншинек — Познань — Кутно,
 Збоншинек — Лешно,
 Лешно — Острув-Велькопольський,
 Познань — Вольштин,
 Познань — Гнезно — Моґільно,
 Познань — Голаньч.

Транспортні засоби 
Великопольська залізниця не має власних транспортних засобів. Перевізник використовує рухомий склад, що належить Велькопольському воєводству.

Примітки

Посилання 

Великопольське воєводство
Залізничні компанії Польщі
Польські залізниці
Засновані в Польщі 2009